Aquelos pode significar:

Rio Aqueloo, rio no oeste da Grécia.
Aqueloo, deus da mitologia grega, filho de Oceano e Tétis. Era venerado como espírito do rio homônimo.